Slocum har flere betydninger:
 Henry Warner Slocum – amerikansk unionsgeneral (1827) – (1894)
 General Slocum – amerikansk hjuldamper, som udbrændte og havde ca. 1.000 omkomne